El Conde Palatino Juan de Gelnhausen (24 de mayo de 1698 en Gelnhausen - 10 de febrero de 1780 en Mannheim) fue conde palatino y duque de Zweibrücken-Birkenfeld en Gelnhausen.

Biografía 
Juan era un hijo menor del Duque y Conde Palatino Juan Carlos de Birkenfeld-Gelnhausen (1638-1704) de su segundo matrimonio con Esther María (1665-1725), hija del Barón Jorge Federico de Witzleben-Elgersburg.

Era Feldzeugmeister en el ejército del Palatinado Electoral y comandante de todas las tropas y caballeros de la palatina Orden de San Huberto. Juan también era gobernador del Ducado palatino de Jülich y comandante de la fortaleza de Jülich. Vivió principalmente en Mannheim. Después de la muerte de su hermano Federico Bernardo en 1739, sucedió como Conde Palatino de Birkenfeld-Gelnhausen.

Matrimonio e hijos 
Juan se casó en 1743 en Dhaun con Sofía Carlota (1719-1770), hija del Wild- y Rhinegrave Carlos de Salm-Dhaun. Sofía Carlota era una nieta de dos primos de Juan. Tuvieron los siguientes hijos:
 Carlos Juan Luis (1745-1789)
 Luisa (1748-1829)
 casada con el Conde Enrique XXX de Reuss-Gera (1727-1802)
 Juana Sofía (1751-1752)
 Guillermo (1752-1837), Duque en Baviera
 Casado en 1780 con la Condesa Palatina María Ana de Zweibrücken-Birkenfeld (1753-1824)
 Federica (1753-1753)
 Sofía (1757-1760)
 Cristián (1760-1761)
 Juan (1766-1768)

Ancestros

Bibliografía 
 Johann Samuel Ersch: Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste: in alphabetischer Folge, section 2: H–N, part 21: Johann (Infant von Castilien) - Johann-Boniten, p. 189
 Maximilian V. Sattler: Lehrbuch der bayerischen Geschichte, Lindauer, 1868, p. 412

Duques de Alemania
Casa de Wittelsbach
Condes palatinos
Nacidos en Hesse
Fallecidos en Mannheim